Metal se poate referi la:
 Metal, element chimic
 Muzică metal, gen muzical
 Black metal, stil muzical
 Heavy metal, stil muzical
 Death metal, stil muzical
 Classic metal, stil muzical
 Metalcore, stil muzical
 Extreme metal, stil muzical
 Thrash metal, stil muzical
 Doom metal, stil muzical
 Alte sensuri figurative.